{| class="noprint" style="background: none; width: 100%;"
|Este  é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia [ expandindo-o].

Uma lista incompleta de filmes produzidos no Brasil ordenados por ano na década de 1920. Também ver Cinema do Brasil.

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929